

Orkanen 
Katrina is de naam geweest van diverse tropische cyclonen:
In het Atlantisch bassin:
Katrina (orkaan), orkaan Katrina in het seizoen 2005
Katrina (1999),  tropische storm Katrina in 1999
Katrina (1981), orkaan Katrina in 1981
In het bassin van de (noordoostelijke) Grote Oceaan was er sprake van een orkaan Katrina in de jaren 1967 en 1975 en van een tropische storm Katrina in 1971
In het seizoen van de zuidelijke Grote Oceaan was er in januari 1998 een Cycloon Katrina, die ten oosten van Australië een levensduur had van 24 dagen, een record voor dat gebied.

Meisjesnaam 

De zangeres van de band Katrina & the Waves